Rumb (ang. Compass point) – pozaukładowa miara kąta uzyskana przez podział okręgu na 32 części. Niegdyś powszechnie używana w nawigacji morskiej, nieomal całkowicie wyparta przez system 360°. Jeden rumb = 11,25° (0,1963495 rad).

Budowa systemu 
 System składa się z hierarchicznych poziomów:
 poziom I - kierunki kardynalne (oznaczenia jednoliterowe): północ (N), wschód (E lub niem. O), południe (S) i zachód (W)
 poziom II - kierunki interkardynalne (oznaczenia dwuliterowe): północny wschód (NE lub NO), południowy wschód (SE lub SO), południowy zachód (SW) oraz północny zachód (NW).
 poziom III - nazwy/oznaczenia składają się z połączenia nazw/oznaczeń sąsiadujących ze sobą kierunków kardynalnych i interkardynalnych np.: północny północny wschód (oznaczenia trzyliterowe - np. NNE lub NNO)
 poziom IV - nazwy/oznaczenia tworzy się według schematu: nazwa/oznaczenie najbliższego kierunku kardynalnego lub interkardynalnego + przyimek ku (pol.), by (ang.), zu (niem.) + nazwa/oznaczenie kierunku kardynalnego, w którego stronę dany kierunek jest "odchylony" np. północ ku wschodowi (NbE), północny zachód ku zachodowi (NWbW)

pół- i ćwierć-rumby 

Potrzeba dalszego doprecyzowania systemu została zrealizowane poprzez podział rumbów na pół lub ćwierć, co dało system składający się ze 128 jednostek. ¼ rumba odpowiada 2,8125° (czyli 2° 48′ 45″)

Zastosowania współczesne 
Rumby bywają używane do określania (odniesionego do linii symetrii wzdłużnej kadłuba statku) kierunku, w którym znajduje się obiekt np: dwa rumby z prawej pława, albo rumb za lewym trawersem stawa itp.

System rumbowy, ale tylko do 16 kierunków (a więc do poziomu III) nadal stosowany jest do określania kierunków prądów morskich, kierunków wiatrów w prognozach meteorologicznych, dziennikach okrętowych itp.

Tabela 
Zestaw nazw pełnych rumbów (32 rumby):

Zobacz też 
 kompas
 róża wiatrów
 SI
 pozaukładowe jednostki miary

Przypisy

Bibliografia 
 Encyklopedia żeglarstwa, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1996, praca zbiorowa - red. Jacek Czajewski 

Nawigacja